Goudi peut renvoyer à :

 Goudi, une localité de Côte d'Ivoire ;
 Goudi, une localité de la banlieue d'Athènes ;
 Goudi, une localité de Chypre ;
 le Coup de Goudi, un coup d'État militaire en Grèce en 1909.

Homonymie de localités